False Gods – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts
False Gods – film del 1919 diretto da Wally Van